Чемпионат мира по стрельбе из лука в помещении разыгрывается с 1991 года.

Чемпионаты

См. также 
 Чемпионат мира по стрельбе из лука
 Чемпионат мира по стрельбе из лука в поле

Стрельба из лука, помещение